Климентина Карловна Попович-Боярская (1863—1945) — украинская советская писательница, общественный деятель.

Биография 
Попович-Боярская окончила гимназию в городе Львов. Впоследствии работала учительницей в селах Жовтанцы и Честыни. В 1890 году переселилась на Буковину, в 1900—1944 проживала в селе Новосёлка. Поддерживала дружеские отношения с Иваном Франко и Натальей Кобринской.

После гибели мужа — священника А. Боярского (расстрелян) с 1944 года проживала в селе Бабинцы на Тернопольщине.

Творчество 
Среди произведений Попович-Боярской — стихи, рассказы, поэма «Обыкновенная история». В 1990 году во Львове издан сборник произведений писательницы (составитель Петр Бабяк).

Её литературные труды, рассказы и стихи издавались в журналах «Заря», «Дело», «Литературно-научный вестник». В альманахе Наталии Кобринской «Первый венок» вышла её поэма «Обыкновенная история» и одно лирическое стихотворение «Где Бог мой?».

Примечания

Литература 
  В. Олейник, Б. Пындус.  Попович-Боярская Климентина Карловна // ТЭС; — с 120.
  Петр Довгошия.  Забытая судьба // Журнал «Тернополь», 1993 г., № 4.
  Петр Довгошия.  Они и время // Тернополь, «Збруч», 2008 г.
  Петр Довгошия.  Войти в тайны духа. Иван Франко и Борщевский край //Тернополь, «Астон», 2012

Ссылки 

Писатели Украины